Кевин Майкл Ричардсон (, род. 25 октября 1964) — американский актёр озвучивания. Известность принесло озвучивание Кливленда Брауна-младшего в мультсериале «Шоу Кливленда» и Тартара в видеоигре Halo 2.

Биография 
Ричардсон родился в Бронксе, Нью-Йорке. Получил известность как один из восьми учеников, избранных для участия в программе «Arts '82», проводимой National Foundation for the Arts. Получил стипендию в Сиракузском университете и работу на телевизионной программе канала PBS, ведущим которой был Джон Хаусман.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Сиракьюсского университета